Сезон 1948/49 Септември при ЦДВ участва в новосъздадената „А“ Републиканска футболна група и завършва на второ място. След 11 изиграни кръга се извършва треньорска смяна в отбора, като на мястото на Христо Нелков - Ринджата и треньора по физическата подготовка Константин Николов - Замората идва Крум Милев. В турнира за Купата на съветската армия Септември при ЦДВ достига финал, който губи от Левски София след две преигравания.

На полусезона името на отбора е променено на ЦДНВ

Клубът

Треньори

Екипировка

„А“ футболна група

Крайно класиране 

От дивизията изпадат: Бенковски (Видин) и Ботев (Бургас)
В дивизията влизат: Септември (Плевен) и Ботев (Пловдив)

Резултати 
ЦДНВ – Левски 0:0Левски – ЦДНВ 1:0ЦДНВ – Локомотив СФ 2:2Локомотив Сф – ЦДНВ 2:3ЦДНВ – Славия 1:0Славия – ЦДНВ 4:1ЦДНВ – Спартак Сф 1:1Спартак СФ – ЦДНВ 1:0ЦДНВ – Ботев Вн 3:1Ботев Вн – ЦДНВ 2:0ЦДНВ – Славия-Ченгелов 5:0Славия-Ченгелов – ЦДНВ 0:1ЦДНВ – Марек 0:0Марек – ЦДНВ 0:1ЦДНВ – Бенковски 4:0Бенковски – ЦДНВ 0:2ЦДНВ – Ботев Бс 2:0Ботев Бс – ЦДНВ 1:2

Купа на съветската армия

1/8 Финал

1/4 Финал

Преиграване

1/2 Финал

Финал

Първо Преиграване

Второ преиграване

Статистика по футболисти 

 Заб. Статистиката за КСА е непълна поради което преди мачовете и головете на футболистите е поставен знакът ≥ което означава че това е минимумът мачове голове на всеки един футболист

Външни препратки 
 Сезон 1948/49 на ЦСКА в fcCSKA.com

ПФК ЦСКА (София) през сезоните